Kambaata bezeichnet:
 Kambaata (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 Kambaata (Volk), eine Volksgruppe in Äthiopien
 Kembata-Alaba-Tembaro-Zone (KAT), eine Verwaltungszone in Äthiopien.